Cotes – gmina w Hiszpanii
 Cotes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Cotes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Cotes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire